Die Schlacht bei Smolensk kann folgende Bedeutungen haben:

 Schlacht bei Smolensk (1708)
 Schlacht um Smolensk (1812)
 Kesselschlacht bei Smolensk 1941
 Schlacht bei Smolensk (1943)